Lisina (Plužine), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Plužine
 Lisina (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška